Радич може бити:

 Радич (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Радич (Прибрам), насеље у округу Прибрам, Чешка

или:
 Радич Поступовић
 Радич Црнојевић
 Радич Божић
 Радич (кефалија)

или у ботаници:
 Цикорија (Cichorium intybus)
 Маслачак (Taraxacum officinale)
 Мала жутеница (Chondrilla juncea)

Види још 
 Радић